Спенсер Дайк (; , Сент-Остелл, Корнуолл — , ) — британский скрипач.

Окончил лондонскую Королевскую академию музыки у Ханса Вессели, соученик и близкий друг Лайонела Тертиса, вместе с которым играл в квартете под руководством Вессели (вторую скрипку). С 1907 г. преподавал в академии сам. Известен, главным образом, как первая скрипка квартета Спенсера Дайка — коллектива, пользовавшегося значительной известностью в 1920-е гг., на протяжении которых квартетом был осуществлён целый ряд граммофонных записей — в том числе квартеты Бетховена, Шуберта, Мендельсона и Дебюсси, фортепианные квинтеты Дворжака (с Этель Бартлет) и Эдварда Элгара (с Этель Хобдей), кларнетные квинтеты Моцарта (с Чарльзом Дрейпером) и Брамса (с Фредериком Тёрстоном), первая в истории запись «Просветлённой ночи» Арнольда Шёнберга (1924, в оригинальной версии для секстета) и др.

Источники 

Скрипачи Великобритании
Академические музыканты Великобритании